Amerykańskie uzbrojenie z okresu II wojny światowej
 samoloty Liberator produkowane przez Consolidated Aircraft Corporation:
 Consolidated B-24 Liberator – ciężki samolot bombowy i patrolowy dalekiego zasięgu
 Consolidated C-87 Liberator Express – wersja transportowa samolotu B-24
 Consolidated XB-41 Liberator – wersja rozwojowa samolotu B-24 (prototyp)
 Pistolet FP-45 Liberator – jednostrzałowy pistolet, kaliber 11,43 mm

Filmy
 Liberator – film z 1992 roku.
 Liberator 2 – film z 1995 roku.